Mamenchisaurus var en slægt af dinosaurer blandt sauropoderne, der inkluderer adskilliger arter, der er kendt for deres usædvanligt lange halse, som udgjorde omkring halvdelen af kroppens længde. De levede i perioden fra omkring 160 til 145 millioner år siden fra Oxfordium til Tithonium i slutningen af jura-perioden i Kina, og de største arter har muligvis været helt op mod 35 m lange og vejet mellem 50 og 75 tons.

Opdagelse 

Mamenchisaurus blev opdaget første gang i 1952 på en byggeplads ved Yitang-motorvejen i Sichuan, Kina. Det delvise fossil af et skelet blev undersøgt og navngivet Mamenchisaurus constructus i 1954 af den anerkendte kinesiske palæontolog og professor C. C. Young. Individet havde en ukomplet hals med 14 ryghvirvler der var bevaret, men hvor ingen af dem var komplette. M. constructus er blevet estimeret til at have været mellem 13 og 15 meter lang.

I 1972 blev endnu et individ af slægten beskrevet og navngivet Mamenchisaurus hochuanensis, med en hals der nåede op på 9,3 m i længden. Dette individs hals var bevaret med 19 ryghvirvler. Dette var den længste hals der var kendt indtil Supersaurus senere blev beskrevet baseret på en enkelt ryghvrivel, BYU 9024, der havde en estimeret halslængde på 14 m. Endnu en langhalset sauropod længere end M.hochuanensis var Sauroposeidon, som blev opdaget i 1994. Baseret på Sauroposeidon-holotypen, som kun havde fire bevarede ryghvirvler, er dens hals blevet estimeret til en længde på mellem 11,25 og 12 m.

I 1993 blev M. sinocanadorum beskrevet. Den indeholdt materiale fra kraniet og de første fire nakkehvirvler. Dette individ havde det længste halsribben blandt de beskrevne sauropod-dinosaurer, med en længde på 4,1 m, hvilket er længere end det længste Sauroposeidon-halsribben, som målte 3,42 m. Yderligere levn, der også antages at høre til denne art, men som endnu ikke er blevet formelt beskrevet, er en af de største dinosaurer der kendes, hvis restaurerede skelet har målt omkring 35 m med en hals på næsten 17 m.

I 2001 blev endnu et eksemplar af M. hochuanensis beskrevet. Det havde kranie, skulderknogler og forbensmateriale bevaret, som alle tidligere manglede for denne holotype. Den havde også fire sammenvoksede halehvirvler, som havde udvidet neurale buer og højere neural hvirvel, som sad i spidsen af halen. Det antages at den kunne bruges som et våben i form af en halekølle eller sanseorgan. Andre kinesiske sauropoder, Shunosaurus og Omeisaurus, har også haft halekøller, men formen har dog været anderledes end for M. hochuanensis.

Navngivning 

 
Mamenchisaurus betyder 'Mamenchi-firben', fra kinesisk pinyin mǎ (马 'hest') og mén (门 'port'), mens chi er en translitteration af xī (溪 'strøm' eller 'bæk'), konbineret med suffixet -saurus (fra oldgræsk sauros der betyder 'firben' eller 'øgle').

Det var meningen at navngive dyret efter det sted, hvor det første fossil blev fundet, hvilket var en byggeplads ved siden af Mǎmíngxī (马鸣溪) færgeoverfart på Jinshafloden (金沙江, den vestligste større kildeflod til Yangtze), nær Yibin (宜宾) i Sichuanprovinsen i Kina. Young kom dog ved en fejl til at stave navnet Mǎménxī (马门溪 'hest-port bæk') i stedet for Mǎmíngxī (马鸣溪 'hest-vrinskende bæk'). Da det første eksemplar af Mamenchisaurus blev fundet som følge af byggearbejde, navngav Young arten Mamenchisaurus constructus (constructus fra det engelske construction, 'byggeri').

Eksemplarer 
 

 M. anyuensis He, Yang, Cai, Li & Liu, 1996. Omkring 21 m lang. Kendt fra både Suiningformationen og Penglaizhenformationen.
 M. constructus Young, 1954: (Typeart) holotype-eksemplareret, der er repræsenteret af et delvist skelet der var 13 m langt fra Hantongformationen
 M. hochuanensis Young & Zhao, 1972: Fire delvise skeletter. Kendt fra Shaximiaoformationen og 22 m lang.
 M. jingyanensis Zhang, Li & Zeng, 1998. Kendt fra Shaximiaoformationen og estimeret til at være mellem 20-26 m lang.
 M. sinocanadorum D. Russell & Zheng, 1993: Delvist kranium, isolerede knogler, og omtalt som et næsten komplet skelet. Kendt fra den øvre del af Shishugouformationen (omkring 160 mio. år siden), den er måske en af de største komplette dinosaureksemplarer man kender med sine 35 m i længden.
 M. youngi Pi, Ouyang & Ye, 1996: Mamenchisaurus youngi (udtalt YOUNG-eye) blev udgravet i Xinmin County, Zigong City i Sichuan, Kina i 1989. Eksemplaret blev navngivet til ære for Young. Det var et meget komplet eksemplar, hvor alle ryghvrivler fra hovedet og frem ti l8. halehvirvel var bevaret. Den havde 18 nakkehvirvler. Med en længde på 16 m og en hals på 6,5 m var det en relativt lille art i Mamenchisaurus.

Klassificering 

Kladogrammet nedenfor viser en mulig fylogenetisk placering:

Referencer

Eksterne henvisninger 

Dinosaurer